Der Honda Amaze ist eine Limousine des japanischen Automobilherstellers Honda.

Erste Generation (2013–2018) 

Die erste Generation des Amaze wurde ab April 2013 auf Basis des Honda Brio im indischen Greater Noida gebaut. Verkauft wurde sie in Südostasien, wobei die indische Version 9,5 Zentimeter kürzer ist, da in Indien Fahrzeuge mit einer Länge von unter vier Metern geringer besteuert werden. Im März 2016 erhielt die Limousine eine Überarbeitung.

Angetrieben wurde der Wagen von einem 1,2-Liter-Vierzylinder-Ottomotor oder einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor. Letzterer war nur auf dem indischen Markt erhältlich. Dort war der Amaze in sechs Ausstattungsvarianten verfügbar.

Technische Daten (Indien)

Zweite Generation (seit 2018) 

Die zweite Generation des Amaze präsentierte Honda auf der Auto Expo im Februar 2018. In Indien wird sie seit dem 16. Mai 2018 verkauft. Noch im Mai 2018 wurde die Limousine in Indien das am häufigsten verkaufte Honda-Fahrzeug. Außerdem setzte Honda mit 9.759 Einheiten so viele Modelle wie noch nie in einem Monat von einem Modell ab. Der Amaze ist wieder in sechs Ausstattungsvarianten erhältlich. Eine überarbeitete Version wurde im August 2021 vorgestellt.

Technische Daten (Indien)

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Kleinwagen
Limousine